

Patronyme

 Christiane Lenain, (1935-1999), comédienne de théâtre belge ;
 Emmanuel Lenain, (1970- ), diplomate français ;
 Henry Lenain, (1869-1960), homme politique français ;
 Lazare Lenain, (1793-1877), bouquiniste et ouvrier du textile français ;
 Philippe Lenain, (1953- ), historien français ;
 Thierry Lenain, (1959- ), auteur français ;